Семёнов Никола́й Никола́евич (1833—1886) — русский  и беллетрист.

Биография 
Николай Семёнов окончил Санкт-Петербургское Императорское училище правоведения. После короткой службы в Сенате переехал во Францию.

Труды 
Напечатал ряд повестей, романов и стихотворений, из которых известны:
 «La confession d’un poète» (1859),
 «Un homme de coeur» (1861),
 «Une femme du monde» (1862),
 «Les mauvais maris» (1867),
 «Sous les cһкnes verts» (1883),
 «Un millionnaire sentimental» (1885),
 «Aglatine» (1887),
 комедия «Nos candidats» (1874).

После смерти Семёнова вышел сборник маленьких рассказов, под заглавием: «Aglatine» (Париж, 1887), где также помещён перевод сказки Пушкина: «О мёртвой царевне и семи богатырях».

Литература 
 

Русские поэты
Писатели России по алфавиту
Писатели Франции
Переводчики на французский язык
Выпускники Императорского училища правоведения